Het omnium voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op donderdag 5 augustus 2021 in de Velodroom van Izu. De mannen streden op vier onderdelen: scratch, tempokoers, afvalkoers en puntenkoers. De Brit Matthew Walls won het goud, voor de Nieuw-Zeelander Campbell Stewart zilver en de Italiaan Elia Viviani brons.

Resultaten 

Mannen omnium